Der Begriff Untersicht bezeichnet

 die Unterseite von Sichtbetondecken
 eine Kameraperspektive aus einer niedrigen vertikalen Position.
 als Untersicht (Darstellung) die zeichnerische Darstellung eines Objektes von unten betrachtet.